Снежана Јеремић Нешковић (Београд, 9. новембар 1978) српска је гласовна, позоришна, телевизијска и филмска глумица.

Биографија 
Снежана Јеремић Нешковић је рођена 9. новембра 1978. године  у Београду. Дипломирала је глуму 2002. године на Академији уметности БК, у класи Небојше Дугалића. Завршила је и балетску школу „Лујо Давичо”. Игра у Позоришту на Теразијама, Мадленијануму и Позоришту Пуж. Активно ради синхронизације цртаних и играних филмова и серија. Бави се синхронизацијом филмова и серија.

Филмографија 

|-
| 2002. || Мала ноћна музика || Ћерка власника стриптиз бара
|-
| 2003. || Јагода у супермаркету || Касирка
|-
| 2006-2012. || Бела лађа ||
|-
| 2006. || Вршачка позоришна јесен || Милцика, лично
|-
| 2007. || Шумска школа || позајмила глас
|-
| 2008-2009. || Горки плодови ||
|-
| 2008. || Заборављени умови Србије || Стана
|-
| 2010. || Кукурику шоу || Ранко Петлић (глас и анимација)
|-
| 2016. || Андрија и Анђелка || Надица, Кристина, радница у перионици
|-
| 2019. || Нек иде живот || Петра
|-
| 2020. || Нек бољи људи || Лидија
|-
| 2020. || Дара из Јасеновца ||
|-
| 2021. || Љубав испод златног бора || Сара
|-
| 2022. || Игра судбине || Василиса Смоленски
|-
| 2023. || Закопане тајне || Стефанија “Фани” Додер (Алаџић)
|}

Улоге у синхронизацијама

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1978.
Глумци из Београда
Српске глумице
Српски гласовни глумци
Глумци и глумице позоришта „Пуж”
Биографије живих особа